

Geografia
 Regno Unito
 Shrewsbury – capoluogo dello Shropshire
 Stati Uniti d'America
 Shrewsbury – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Shrewsbury – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Shrewsbury – borough della Contea di Monmouth, New Jersey
 Shrewsbury – township della Contea di Monmouth, New Jersey
 Shrewsbury – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania 
 Shrewsbury – township della Contea di Sullivan, Pennsylvania 
 Shrewsbury – borough della Contea di York, Pennsylvania 
 Shrewsbury – township della Contea di York, Pennsylvania 
 Shrewsbury – città della Contea di Rutland, Vermont

Sport
 Shrewsbury Town Football Club – società calcistica inglese